Holzheim er navn på flere byer i Tyskland:
 Holzheim (bei Dillingen an der Donau) – i Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Holzheim (bei Neu-Ulm) – i Landkreis Neu-Ulm, Bayern